Пастра́на () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 95,70 км². Население — 1106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fotos de Pastrana
 Museo de Pastrana
 Página oficial de la Feria Apícola de Pastrana

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары